Tutti pazzi (It's in the Bag!) – film statunitense del 1945 diretto da Richard Wallace
Tutti pazzi – album dei Negazione